Daniel López' peut désigner :
 Daniel López (1994-), coureur cycliste espagnol ;
 Daniel López (1980-), joueur de water-polo espagnol ;
 Daniel López (2000-), footballeur mexicain.